Gminny Klub Sportowy Czarni Rozprza – jednosekcyjny klub sportowy z Rozprzy, założony w 1948 roku. W latach 80. XX wieku klub zmienił nazwę z Ludowego Zespołu Sportowego Czarni Rozprza na Gminny Klub Sportowy Czarni Rozprza.

Przypisy 

Kluby piłkarskie w województwie łódzkim
Kluby piłkarskie założone w 1948
Rozprza